de Dorpsmolen (Alken), een watermolen in Alken (Belgisch Limburg)
de Dorpsmolen (Boortmeerbeek), een watermolen in Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant)
de Dorpsmolen (Genk), een watermolen in Genk (Belgisch Limburg)
de Dorpsmolen (Hasselt), een watermolen in Hasselt (Belgisch Limburg)
de Dorpsmolen (Kerkom), een voormalige watermolen in Kerkom (Belgisch Limburg)
de Dorpsmolen (Oostkerke), een stenen grondzeiler in Oostkerke (West-Vlaanderen)
de Dorpsmolen (Sijsele), een stenen beltmolen in Sijsele (West-Vlaanderen)
de Dorpsmolen (Stevoort), een watermolen in Stevoort (Belgisch Limburg)
de Bogaertsmolen of Dorpsmolen in Eernegem (West-Vlaanderen)
de Galdermansmolen, een watermolen in Tongerlo (Belgisch Limburg)
de Geersensmolen, een standerdmolen in De Haan (West-Vlaanderen)
de Platsemolen, een voormalige beltmolen in Zedelgem (West-Vlaanderen)
de Reynaertmolen, een standerdmolen in Lochristi (Oost-Vlaanderen)